O Instituto Anchietano de Pesquisas é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 22 de abril de 1956 e dedicada a pesquisa e divulgação especialmente em Arqueologia, mas também em Botânica, História e áreas afins.

Ligações externas 

 IAP - site oficial

Ciência e tecnologia no Brasil